Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1989 года  () прошёл в Ле-Сабль-д’Олоне по круговой  системе.  В нём приняли участие 14 спортсменов.

 —  Жозе Бейяр

 —  Лоран Нико

 —  Папа Сиссе

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Примечания 

Спорт во Франции в 1989 году
1989 год в шашках
Спорт в Ле-Сабль-д’Олоне